Marius Tausk (1902–1990) – holenderski lekarz endokrynolog
 Martha Tausk (1881-1957) – austriacka polityk, dziennikarka, działaczka praw kobiet
 Walter Tausk (1890–1941) – niemiecki pamiętnikarz
 Viktor Tausk (1879–1919) – chorwacki prawnik, dziennikarz, lekarz, psychoanalityk